

События 
 14 сентября — битва при Хомильдон-Хилле: разгром шотландской армии графа Дугласа английскими войсками Генри Хотспура
 Джованни Медичи стал приором флорентийской гильдии банкиров и менял, и с этого началось политическое возвышение его семьи.
 Баязид отступил от Константинополя, который оборонял Иоанн VII, в Азию.
 Тимур пересек границу Анатолии.
 20 июля − Ангорская битва между турецким войском султана Баязида I и амиром Тимуром. Разгром османов. Пленение и смерть Баязида.
 1402—1421 — Турецкий султан Мехмед (Мухаммед) I Челеби («Благородный»), сын Баязида. Союз с Византией. Борьба с братьями — претендентами на престол. Борьба с сельджукскими эмирами, особенно с эмиром караманским, который ограбил и сжёг Бурсу, и с Венецией.
 Византия возвращает себе Фессалонику. Тимур опустошил Малую Азию и восстановил семь эмиратов. Тимур захватил Смирну, которой владели родосские рыцари. Египетский султан и Византия прекратили сопротивление.
 Сёгун Йосимицу получает от китайского императора титул «Ниппон-кокуо» («Короля Японии»), признав зависимость Японии от Китая. Установление торговых сношений.
 Король Чампы Джаясинха-варман V заключил мир с Вьетнамом, уступив ему всю северную часть страны.
 Молдавия становится вассалом Польши, чтобы защитить себя от вторжения Венгрии.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1402 году
 Макарий Калязинский

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1402 году
 Султан Баязид I
 На острове Рюген умерла последняя женщина, говорившая по-славянски. Фамилия её была — Голицына.

См. также